Гелиссон — древнегреческий топоним. Может означать:

 Гелиссон — приток Алфея.
  — река, впадает в Коринфский залив у Сикиона.
  — река, впадает в Хелонатский залив.
  — древний город в Аркадии, у истоков притока Алфея.
  — в греческой мифологии сын Ликаона, эпоним города и реки, притока Алфея.
  — в греческой мифологии сын Океана и Тефиды, бог реки, впадающей в Коринфский залив.

См. также 
 Элисон